Osoby:
 Rando – król alamański
 Arthur Rando – amerykański muzyk 
 Daniela Rando – włoska historyczka
 Jorge Rando - hiszpański malarz

Zobacz też:
 Randow